Circle:
 Circle (джазовая группа) — джазовая группа, возглавляемая клавишником Чиком Кориа.
 Circle (рок-группа) — финская экспериментальная рок-группа.
 The Circle — американская хард-рок-супергруппа.
 Circle (альбом) — одиннадцатый студийный альбом финской рок/метал-группы Amorphis.
 Сфера, The Circle — художественный фильм 2017 года.

См. также 
 Circles